Джованни Антонио де Сакки Порденоне (; 1484—1539) — известный итальянский живописец. Считается самым известным фриульским художником позднего Возрождения и начала маньеризма.

Биография 
Джованни Антонио Порденоне родился в маленькой деревушке неподалёку от Порденоне во Фриули. Большое влияние на его творчество оказали великие итальянские мастера Джорджоне и Тициан, которые в начале XVI века работали в Венеции. Порденоне также пытался освоить их приёмы, но его ни в коем случае нельзя заподозрить в подражательству этим мастерам. Его полотна становятся ареной где встретились «лёд» (классическая гармония Ренессанса) и «пламя» (страсть и вихревое движение).

Посещение Рима и знакомство в Ватикане с работами Рафаэля никак не изменили стиля Порденоне. Он по-прежнему подчёркнуто игнорирует принятые пропорции и  масштабные соотношения фигур; привносит в свои работы непривычный динамизм. Его стиль большинству потенциальных заказчиков казался неприемлемым, и поэтому найти работу для Порденоне оказалось, в условиях конкуренции с величайшими художниками Возрождения, делом непростым. Джованни Антонио Порденоне вынужденно покинул столицу и отправляется по провинциям в поисках заработка. В 1520—1521 годах в кафедральном соборе Кремоны им были выполнены наиболее масштабные из сохранившихся до настоящего времени работ. Фрески Кремоны были посвящены библейским темам; наиболее заметные из них: «Осмеяние Христа», «Путь на Голгофу» и «Оплакивание Христа»; все эти работы венчает огромная монументальная работа «Распятие Христа».

В 1520-е годы Порденоне расписывал соборы в Спилимберго и Кортемаджоре.

В 1527 году живописец возвращается в Венецию, где он уже стал идти на компромисс с заказчиками и вернулся к общепринятым пропорциям, однако его работы по прежнему оставались весьма узнаваемы. Многие из венецианских фресок художника не сохранились, однако следует отметить, что сам Тициан весьма высоко отзывался о трудах Порденоне, несмотря на то, что последний был одним из его главных конкурентов.

Некоторые критики с уверенностью заявляют, что с произведений Порденоне в Венеции берёт начало линия «неистовства» в живописи, которая будет позднее развита находками Тинторетто, а затем внесёт весомый вклад в зарождение барокко.

Среди именитых учеников мастера Бернардино Личинио, Джованни Мария Заффони (), Помпоний Амальтео.

Примечания 

Художники Италии XVI века
Художники Венеции
Художники итальянского Возрождения
Итальянские художники маньеризма
Художники религиозного жанра